bezeichnet:
 ein Fabelwesen aus der britischen und US-amerikanischen Folklore, siehe Zahnfee

Tooth Fairy ist Name oder Namensbestandteil folgender Werke:
 Tooth Fairy, Originaltitel des Romans Gefährtin der Nacht des britischen Schriftstellers Graham Joyce
 The Tooth Fairy, einen US-amerikanischen Horrorfilm (2006)
 Tooth Fairy (2010), eine Filmkomödie mit dem deutschen Titel Zahnfee auf Bewährung
 Tooth Fairy 2 (2012), deren Fortsetzung mit dem deutschen Titel Zahnfee auf Bewährung 2

Siehe auch:
 Die Zahnfee, US-amerikanischen Fantasy-Filmkomödie aus dem Jahr 1997, Originaltitel Toothless